Jobbare kan avse:

 Jobbare – yrken som hör hemma i ett LO-förbunds kollektivavtalsområde, se arbetare
 Jobbare – en person som ägnar sig åt spekulation, se Spekulation (ekonomi)